New Amsterdam, série télévisée américaine en huit épisodes diffusée en 2008 ;

New Amsterdam, série télévisée américaine diffusée en 2018.

Voir aussi